Mooji (de son vrai nom Anthony Moo-Young, né le 29 janvier 1954) est un  jamaïcain basé au Portugal (Monte Sahala). Il fait des satsangs et organise des retraites et écrit des ouvrages .

Biographie

Livres

Références

Liens externes 
 
 

Maître spirituel du XXe siècle
Maître spirituel du XXIe siècle
Naissance en janvier 1954
Naissance en Jamaïque